Стеати́т — многозначный термин:

 Стеатит — другое название минерала талькохлорита.
 Стеатит — искусственный изоляционный материал из отходов, образующихся при обработке талька.
 Стеатит — заболевание печени животных подрода норок.